Теракт в Актобе:
 Теракт в Актобе 17 мая 2011 года.
 Теракт в Актобе 5 июня 2016 года.